Еле́на Са́нникова: Санникова, Елена Никитична (род. 1959) — сотрудница архива центра «Мемориал», эксперт движения «За права человека».
 Санникова, Елена Сергеевна (род. 1980) — белорусская лыжница.